Luigi Marchesi – cantante castrato italiano
Luigi Marchesi – disegnatore italiano
Luigi Marchesi – militare italiano
Luigi Marchesi – pittore italiano
Luigi Marchesi – scultore italiano